Grönegatan kan avse:
Grönegatan, Malmö – en gata i Malmö
Grönegatan, Lund – en gata i Lund